Steuben est le nom de famille du baron Friedrich Wilhelm von Steuben, un officier prussien qui aida les colons dans la guerre d'indépendance américaine.

 Fritz Steuben (1898-1981), un écrivain ;
 Charles Auguste, baron de Steuben (1788-1856), peintre français spécialisé dans les sujets historiques ;
 Kuno Arndt von Steuben (1855-1935), un général prussien de la Première Guerre mondiale.

Toponymie aux États-Unis :

 Steuben (Maine) ;
 Steuben (New York) ;
 Steuben (Wisconsin) ;
  ;
 Comté de Steuben (New York) ;
 Comté de Steuben (Indiana) ;
 Steubenville, une ville dans l'Ohio.
 

Bateaux :
 Le liner Kronprinz Wilhelm, saisi par les États-Unis et employé dans l’US Navy sous le nom de USS Von Steuben (ID-3017)
 Le paquebot General von Steuben (ou Steuben), croiseur auxiliaire durant la Seconde Guerre mondiale et coulé par un sous-marin soviétique en 
 , un sous-marin américain,

Divers :
 Von Steuben Day, jour férié en l'honneur du Baron von Steuben,
 Steuben Glass Works,
 Von Steuben Metropolitan Science Center,

Homonymie de bateaux